Kovanko je priimek več znanih (rusko, ukrajinsko Кованько) oseb:

 Aleksander Aleksandrovič Kovanko (1889—1926), ruski pilot in letalski konstrukto, sin A. M. Kovanka.
 Aleksander Matvejevič Kovanko (1856—1919), ruski izumitelj, letalski konstruktor, letalec in general.
 Ivan Afanasjevič Kovanko (1774/75—1830), ruski pesnik.
 Klavdja Kovanko, ruska leposlovka.
 Natalija Kovanko (1899—1967), ruska filmska igralka.
 Peter Kovankov, ruski častnik.